Chaudron est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frédéric Caudron (né en 1968), joueur belge de billard, plusieurs fois champion du monde.
 Frères Caudron (Gaston Caudron (1882-1915) et René Caudron (1884-1959)), pionniers français de l'aviation ;
 Georges Caudron (1952-2022), comédien français ;
 Gérard Caudron (né en 1945), homme politique français, maire de Villeneuve-d'Ascq et député européen ;
 Jacques Eugène Caudron (1818-1865), sculpteur français ;
 Jules-Désiré Caudron (1816-1877), peintre français ;
 Olivier Caudron (1955-2006), plus connu sous le nom d'Olive, chanteur et guitariste de rock français.

Industrie 
 Caudron, entreprise française de construction aéronautique fondée par les frères Caudron en 1909 et ayant existé sous ce nom jusqu'en 1946.

Patronyme français